María Estuardo puede referirse a:

 María I Estuardo (1542–1587), reina de Escocia desde su nacimiento hasta 1567.
 María Enriqueta Estuardo (1631–1660), princesa de Orange, hija de Carlos I de Inglaterra.
 María II Estuardo (1662–1694), reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1689 hasta su muerte.
 María Estuardo, película de 1936 dirigida por John Ford y protagonizada por Katharine Hepburn, basada en la vida de María I Estuardo.
 María Stuarda, ópera de Donizetti sobre la reina de Escocia.
 Maria Stuart, obra de Friedrich Schiller escrita en el año de 1800.
 María Estuardo, biografía sobre la reina escocesa realizada por el escritor austriaco Stefan Zweig y publicada en 1934.